Saint-Clément est un nom de lieu ou d'édifice, donné en l'honneur de Clément de Rome, le plus fameux des saints chrétiens portant le nom de Clément.

Toponymes de communes

Canada
 Saint-Clément, municipalité du Bas-Saint-Laurent.

Grande-Bretagne
 Saint-Clément, paroisse de Jersey

France
toponymes non composés
 Saint-Clément, commune française de l'Aisne
 Saint-Clément, commune française de l'Allier
 Saint-Clément, commune française de l'Ardèche
 Saint-Clément, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Osmanville
 Saint-Clément, commune française du Cantal
 Saint-Clément, ancien nom de la commune française de Cabariot (Charente-Maritime)
 Saint-Clément, commune française de la Corrèze
 Saint-Clément, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Romain-et-Saint-Clément
 Saint-Clément, commune française du Gard
 Saint-Clément, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Cézac
 Saint-Clément, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Saint-Clément-Rancoudray
 Saint-Clément, ancienne commune française de la Mayenne, aujourd'hui intégrée à Craon
 Saint-Clément, commune française de Meurthe-et-Moselle qui a donné son nom au Saint-Clément, un style de faïence.
 Saint-Clément, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Morienval
 Saint-Clément, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Mâcon
 Saint-Clément, commune française de l'Yonne
toponymes composés avec base St-Clément
 Saint-Clément-à-Arnes, commune française des Ardennes
 Saint-Clément-de-la-Place, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Régnat, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-de-Rivière, commune française de l'Hérault
 Saint-Clément-des-Baleines, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Clément-des-Levées, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Valorgue, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-de-Vers, commune française du Rhône
 Saint-Clément-les-Places, commune française du Rhône
 Saint-Clément-Rancoudray, commune française de la Manche
 Saint-Clément-sur-Durance, commune française des Hautes-Alpes
 Saint-Clément-sur-Guye, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Clément-sur-Valsonne, commune française du Rhône

Autres 
 Le Saint-Clément est également un style de faïence.
 Saint-Clément est un titre cardinalice.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France